

Persone
 Aurélien Collin (1986) – calciatore francese, di ruolo difensore
 Édouard Collin (1987) – attore francese
 Frank Collin (1944) – politico statunitense, neonazista
 Hannah Collin (1982) – ex tennista britannica
 Heinrich Joseph von Collin (1771-1811) – poeta e drammaturgo austriaco
 Jacques Collin de Plancy (1793-1887) – occultista, demonologo e scrittore francese
 Jean-François Collin d'Harleville (1755-1806) – commediografo francese
 Julie Carraz-Collin (1980) – ex sciatrice nordica francese
 Louis-Joseph-Raphaël Collin (1850-1916) – pittore francese
 Philipp Collin (1990) – pallavolista tedesco
 Xavier Collin (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo difensore

Altro
 Contea di Collin, in inglese Collin County – contea dello Stato del Texas, negli Stati Uniti

Pagine correlate 

Colin